Рекорди України зі спортивної ходьби на 35 кілометрів визнаються Легкою атлетикою України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетками на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Ходьба 35 кілометрів (жінки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Ходьба 35 кілометрів (жінки)

Примітки

Джерела 

 Вебсайт Федерації легкої атлетики України 

Жінки